Соглашение об утилизации плутония (СОУП, ) — договор между США и Россией в области утилизации оружейного плутония, подписанный в 2000 году и ратифицированный в 2011 году. В рамках соглашения каждой стороной планировалось утилизировать по 34 тонны оружейного плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны. Утилизация возможна путём перевода в иные формы, в том числе в МОКС-топливо, используемое в ряде АЭС для производства электроэнергии, и последующего облучения топлива в реакторах, или другими способами. Каждая сторона приняла обязательства утилизации не менее, чем 34 тонн плутония, фактическое начало переработки планировалось на 2018 год.

История 
Сокращение ядерных вооружений, в том числе в рамках таких международных договоров, как СНВ-1 (вступил в силу в 1994 году), привело к извлечению в США и России значительных объёмов оружейных расщепляющихся материалов из демонтируемых ядерных зарядов. С 1993 года действовала программа «ВОУ-НОУ» по утилизации получаемого высокообогащённого урана путем разубоживания (разбавления) до низкообогащенного с последующим использованием в качестве ядерного топлива на обычных АЭС. Однако утилизация оружейного плутония является более сложной задачей. Плутоний хранился в США и России под контролем МАГАТЭ; по некоторым оценкам, объёмы хранения оружейного плутония в России могли составить до 50 тонн

19-20 апреля 1996 года прошла Московская встреча на высшем уровне по ядерной безопасности, на которой была принята Декларация, включавшая намерения по выработке стратегий хранения и утилизации избыточных делящихся материалов. В октябре 1996 года эксперты нескольких стран провели встречу в Париже, на которой рассматривались способы утилизации. По результатам встречи предпочтительной схемой было выбрано сжигание в виде МОКС-топлива в АЭС, дополнительным вариантом стала иммобилизация (остекловывание).

В 1996 году двусторонняя рабочая группа по рассмотрению возможных вариантов утилизации избыточного оружейного плутония, действовавшая с 1994 года, опубликовала отчет о проведенных исследованиях. В июле 1998 года было подписано российско-американское межправительственное соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области обращения с плутонием, выведенным из ядерных военных программ.

2 сентября 1998 года президенты России и США приняли Совместное заявление «О принципах обращения и утилизации плутония, заявленного как не являющегося более необходимым для целей обороны», в котором подтвердили намерения по поэтапному изъятию каждой страной около 50 тонн плутония и его необратимой переработке. В 1999—2000 годах производилась разработка межправительственного соглашения по утилизации.

Договор был подписан 29 августа 2000 года в Москве и 1 сентября 2000 года в Вашингтоне вице-президентом США Альбертом Гором и премьер-министром России Михаилом Касьяновым.

По состоянию на 2001 год планировалось начать утилизацию не позднее 2007 года в количестве не менее 2 тонн в год.

15 сентября 2006 года в Вашингтоне был подписан первый дополнительный протокол к соглашению об утилизации плутония.

13 апреля 2010 года в Вашингтоне был подписан второй дополнительный протокол к соглашению.

По сообщениям от 2010 года, начало утилизации планировалось на 2018 год.

Ратификация договора и протоколов проведена в июне 2011 года, после чего договор вступил в силу.

Предприятия по переработке 
С российской стороны в 2010 году предприятие ГХК в г. Железногорске было выбрано как площадка для создания промышленного производства МОКС-топлива для реакторов БН-800, стоимость проекта оценивалась в 7 млрд рублей. Запуск производства был произведен в 2015 году. На этих мощностях могли бы выполняться обязательства страны по утилизации плутония в рамках соглашения.

В США строительством завода MFFF () с 2007 года на площадке Саванна-Ривер занималась Duke Cogema Stone (ныне — Shaw-AREVA MOX Services), проект оценивался в 4,8 млрд долл, однако с 2013 года наблюдаются проблемы с финансированием и строительство было остановлено на уровне около 70 % готовности. 8 февраля 2019 года Комиссия по ядерному регулированию (NRC) США аннулировала строительную лицензию для MOX-завода в Саванна-Ривер, на строительство было потрачено 8 млрд. долларов, для достройки просили выделить из бюджета еще 17,3 млрд., но оказалось проще закрыть завод.

Иные варианты утилизации 
В США изучаются альтернативные варианты утилизации плутония, в частности, путем разбавления и захоронения. Представители МИД РФ считают такой способ нарушающим соглашение, поскольку потенциально при нём остается возможность возврата плутония.

Приостановление 
3 октября 2016 года президент России В. Путин распорядился о приостановлении договора по причине неспособности обеспечить выполнение обязательств американской стороной. Действие соглашения будет приостановлено через 120 дней после получения уведомления о приостановлении.

Протокол 2010 года налагал на БН-800 и переработку его топлива ряд ограничений, препятствовавших проектам по внедрению ЗЯТЦ — замыкания ядерного топливного цикла.

См. также 
 Соглашение ВОУ-НОУ (высокообогащённый уран — низкообогащённый уран, Megatons to Megawatts Program, 1993—2013)
 Программа «Взаимного Сокращения Угрозы» («Cooperative Threat Reduction», Программа Нанна — Лугара; 1991)

Примечания

Ссылки 
 Текст Соглашения:
 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращению с ним и сотрудничеству в этой области / conventions.ru
 AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION CONCERNING THE MANAGEMENT AND DISPOSITION OF PLUTONIUM DESIGNATED AS NO LONGER REQUIRED FOR DEFENSE PURPOSES AND RELATED COOPERATION
 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2000 г. N 534 «О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области и Совместного заявления о неизвлечении оружейного плутония»: проекты, приложения

 О международном сотрудничестве России в области утилизации избыточного оружейного плутония / МИД РФ, Департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД Российской Федерации, 11-03-2001

 Plutonium Disposition Program, NNSA, June 26, 2013

 Anatoli Diakov, Disposition of Excess Russian Weapon HEU and Plutonium, Center for Arms Control, Energy and Environmental Studies, February 2012
 

Контроль над вооружениями
Международные договоры Российской Федерации
Международные договоры США
Российско-американские отношения
Плутоний